Пивамо има више значења:

 Општина Пивамо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Пивамо (Пивамо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику